Necrobia är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Olivier 1795. Necrobia ingår i familjen brokbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Brokbaggar
Necrobia